De Kampen (Friesland), een buurtschap in de Friese gemeente Waadhoeke
Kampen (Friesland), een buurtschap in de Friese gemeente Súdwest-Fryslân
De Kampen (Groningen), een buurtschap in de Groningse gemeente Westerkwartier
De Kampen (Noord-Holland), een buurtschap in de Noord-Hollandse gemeente Hollands Kroon
De Kampen (waterschap), een vm. waterschap in Groningen